Мерло́ () — французский технический (винный) сорт винограда. Кроме того, слово «мерло» может означать:

Топонимы 
 Ме́рло — село в Богодуховском районе Харьковской области Украины.
 Ме́рло — село в Золочевском районе Харьковской области Украины.
 Мерло — город, расположенный в одноимённом округе провинции Буэнос-Айрес (Аргентина).

Фамилия 
 Фамилия из Списка дворянских родов Могилёвской губернии.
 Мерло, Йоан (также известный под ником «ToD»; род. 1985) — профессиональный французский киберспортсмен.
 Мерло, Луис (род. 1966) — испанский актёр.
 Мерло, Рейнальдо (род. 1950) — аргентинский футболист и футбольный тренер.
 Мерло, Себастьян Гастон (род. 1985) — аргентинский футболист, нападающий вьетнамского клуба «Дананг».
 Мерло, Эме (1880—1958) — французский писатель, историк, искусствовед и журналист.

Составные фамилии 
 Мерло де ла Фуэнте, Луис (1558—1638) — испанский юрист, губернатор Чили.
 Мерло Мантека, Отавио (род. 1993) — бразильский футболист, полузащитник.
 Мерло-Понти, Морис (1908—1961) — французский философ.